Los Rápidos peut désigner :

 Los Rápidos, groupe de rock espagnol originaire de Barcelone, formé par Manolo García (chant), Esteban Martín (clavier), Antonio Fidel (basse), Josep Lluís Pérez (guitare) et Lluís Visiers (batterie) ;
 Los Rápidos, localité rurale argentine située dans le département de Futaleufú, dans la province de Chubut.